CP858 to wersja 8-bitowego kodowania znaków CP850. Zwane też jest DOS Latin-9, nieoficjalnie również DOS Latin-1 with Euro albo DOS Latin-0. Udział tego kodowania jest marginalny.

Historia 
W związku z wprowadzeniem Euro, IBM w swoim systemie PC-DOS przeprowadziła modyfikację strony kodowej CP850 umieszczając w niej znak € na pozycji 0xD5. Kodowanie to jest również obsługiwane natywnie przez FreeDOS.

Zestaw znaków i braki 
Znak euro zastąpił literę ı (LATIN SMALL LETTER DOTLESS I), która nie jest wykorzystywana w żadnym z języków, do obsługi którego zostało zaprojektowane kodowanie CP850. Była to jedyna zmiana. Oba kodowania obsługują te same języki i cechują się tymi samymi właściwościami.

Tablica kodów 

ZK oznacza znak kontrolny

Zmiana w porównaniu z CP850 zaznaczona jest przy użyciu żółtego tła

Mapowanie na unikod 
Poniższa tabela przedstawia kody Unicode znaków zawartych w stronie kodowej CP858. Tabela zawiera wyłącznie znaki z górnego zakresu (dolny zakres, czyli pozycje 0x00 ÷ 0x7F jest identyczny z ASCII). Wszystkie kody podane jako szesnastkowe.

Zobacz też 
 CP850

Strony kodowe DOS